Potxtóvoie (en rus: Почтовое) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 3.086 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1945 la vila es deia Bazartxik.

Població 
Segons les dades del 2001 la composició de la població de la vila de Potxtóvoie d'acord amb la llengua que empren és la següent:

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea